Кубок Ирана по футболу 2008/2009 годов — 22-й розыгрыш Кубка Ирана по футболу.

Первая стадия 
На первой стадии принимало участие клубы из низших лиг, которые в трёх раундах определили участников второй стадии турнира.

Вторая стадия 
На второй стадии к прошедшим первую стадию командам присоединились клубы Про-лиги.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика кубка на сайте rsssf.com

2008/09
Спорт в Иране в 2008 году
Спорт в Иране в 2009 году
Иран
Иран